У этого термина существуют и другие значения, см. ст. 
Часы Colgate () — восьмиугольные часы на берегу реки Гудзон в районе , город Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, США. Диаметр циферблата — 15,24 метра (50 футов), площадь — 182,6 м². Минутная стрелка имеет в длину 7,87 метра (25 футов 10 дюймов), часовая — 6,1 метра (20 футов)<ref>История компании 1860—1910 — 1908 на сайте colgate.ru</ref>. На момент создания считались самыми большими часами в мире. Погрешность хода составляет не более одной минуты. Цифры и минутные отсечки отсутствуют. Столь нехарактерная форма циферблата олицетворяет собой восьмиугольное мыло, когда-то выпускавшееся компанией Colgate.

В 1985 году здание фабрики было снесено, часы сняли и перенесли примерно на 400 метров от прежнего местонахождения, установив чуть выше уровня земли. В 2001 году на месте снесённой фабрики началось строительство небоскрёба 30 Hudson Street — самого высокого здания  и  с 2004 года по , и ныне часы Colgate находятся примерно в 100 метрах от этого небоскрёба.

В июне 2013 года началась реставрация часов: установка светодиодной подсветки, улучшение фундамента, замена стальных деталей.

Примечания

Ссылки 

 Часы Colgate на сайте ''loc.gov

Часы
Colgate-Palmolive
Здания и сооружения, построенные в 1924 году в США
Здания и сооружения Джерси-Сити